szokotri nyelv
 szokotri nép
 Szokotra